

50-метровый бассейн

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

25-метровый бассейн

Мужчины

Женщины

Смешанные эстафеты

Примечания 

Рекорды в плавании
Плавание в Казахстане